Jackie Berroyer est un scénariste, écrivain, acteur et dialoguiste français, né le  à Reims.
 Guillaume Berroyer est un musicien français de musique électronique.